Натуральне число 436
 436 рік до нашої ери
 436 рік нашої ери